Иро́ния судьбы́:
 «Ирония судьбы» — французский фильм 1974 года Эдуарда Молинаро.
 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — советский фильм 1975 года.
 «Ирония судьбы в Голливуде» (англ. About Fate) — американский ремейк советского фильма, вышедший в 2022 году.
 «Ирония судьбы. Продолжение» — российский фильм 2007 года, сиквел картины 1975 года.

См. также 
 «Я люблю Новый год» — индийская мелодрама 2013 года, неавторизованный ремейк советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) с отдельными элементами его сиквела «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).